Aspire peut désigner :
 la Ford Aspire
 Aspire Tower un immeuble au Qatar
 Aspire est une sculpture située au Royaume-Uni
 Aspire (chaîne de télévision)